9-й Панамериканский чемпионат по софтболу среди мужчин 2014 проводился в городе Парана (Аргентина) с 24 октября по 1 ноября 2014 года с участием 8 команд.

В Аргентине и городе Парана мужской Панамериканский чемпионат проводился во 2-й раз.

Чемпионат являлся также квалификационным турниром — команды, занявшие пять первых мест, получали квалификацию для участия в мужском чемпионате мира 2015 и в турнире по софтболу на Панамериканских играх 2015.

Панамериканским чемпионом (во 2-й раз в своей истории) стала сборная Венесуэлы, победив в финале сборную Аргентины. Третье место заняла сборная Канады.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучших команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Команды, получившие квалификацию для участия в чемпионате мира 2015 и в Панамериканских играх 2015

Примечания 

2014 год в софтболе
2014
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Аргентине
Софтбол в Аргентине

Панамериканские чемпионаты в Аргентине
Софтбол
Октябрь 2014 года
Ноябрь 2014 года